Хенрик III, војвода Лимбурга (1167 - 21. јун 1221) је био војвода Лимбург. Био је син Хенрија II и Матилде од Сафенберга.

Породично стабло 

Рођени 1167.
Умрли 1221.